Dit is een lijst van bisschoppen van Säben-Bozen-Brixen.  Aanvankelijk was de bisschopszetel in Säben.  Van de 10e eeuw tot 1803 was Brixen in Zuid-Tirol de zetel van het prinsbisdom Brixen.  Sinds 1986 is Bozen de zetel van het bisdom Bozen-Brixen.

De opgegeven jaartallen vóór 1100 zijn onzeker.

Bozen
Geschiedenis van Tirol